

Населені пункти та їхні частини
 Понтнув — гміна в Велюнському повіті Лодзинського воєводства
 Понтнув — село в гміні Хойнув Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Понтнув — село в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Понтнув — частина міста Конін в Великопольському воєводстві

Примітки